Мизанин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мизанин, Майк (род. 1980) —  американский рестлер и участник реалити-шоу.
 Мизанин, Марис (в девичестве Уэлле; род. 1983) — франкоканадская модель и рестлер.